Pásztor Erzsi (1936) Jászai Mari-díjas színésznő
 Pásztor Erzsébet, Guricsné (1939–2022) világbajnok kézilabdázó, edző